Ла Пиједриља има више значења:

 Ла Пиједриља (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједриља (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику